12-й Міжзональний турнір з шахів — етап шахових змагань на першість світу, що проходив у Лас-Пальмасі від 12 до 31 липня 1982 року.

Двоє переможців здобули право грати в матчах претендентів.

Турнірна таблиця

Література 
 Шахи: Енциклопедичний словник//Гол. ред. А. Є. Карпов. — М.:Рад.енциклопедія, 1990. — С. 107, 539. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання 
  Партії на сайті pgnmentor.com

Міжзональні турніри
1982 у шахах